Hainthal ist der Ortsname von

 Hainthal (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hainthal (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Hainthal (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern